Кочха́н (, Geochang-gun) — уезд в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея.

История 
Во времена Трёх государств в начале 1 тысячелетия нашей эры на месте современного Кочхана располагалось несколько поселений, называвшихся Койоль, Котха и Арим. В 757 году, во времена государства Силла впервые появилось упоминание о Кочхане. Во время династии Чосон, в 1414 году, Кочхан и Кодже были объединены в одну административную единицу, Чечхан (Чечханхён). В 1506 году Чечхан стал снова называться Кочханом. В 1895 году Кочхан получил статус уезда (кун).

География 
Расположен на северо-западе провинции Кёнсан-Намдо. Граничит с сопредельными провинциями Чолла-Пукто и Кёнсан-Пукто, а также с Хамяном, Сачхоном и Хапчхоном. Ландшафт преимущественно горный. На территории Кочхана расположены три национальных парка: Каясан, Тогюсан и Чирисан. Наивысшая точка — гора Тогюсан (1507 метров). Климат, как и в остальной части Корейского полуострова муссонный: лето тёплое и влажное, зима относительно прохладная и сухая. Среднегодовая температура 10,6 °C, годовое количество осадков 1395,2 мм (данные 1993 года). Большая часть осадков выпадает (около 850 мм) выпадает в сезон дождей в три летних месяца.

Административное деление 
Кочхан административно делится на 1 ып и 11 мёнов:

Туризм и достопримечательности 
 Кочханский музей — открыт в 1988 году. Общая площадь экспозиции составляет около 8 тыс. м². Представлены экспонаты, посвящённые истории Кореи и в частности южной части полуострова. Всего в экспозиции около 1200 экспонатов.
 Горные маршруты Кочхана — инфраструктура для занятия горным туризмом включает несколько маршрутов и туристические стоянки в горах Тогюсан, Кымвонсан, Чирисан и Каясан. 
 Кочханский международный театральный фестиваль — проводится ежегодно в начале августа. В программе фестиваля театральные представления, выставки костюмов, выступления детского театра, театральные семинары.
 Мемориал жертвам «Кочханской расправы» 9 февраля 1951 года, в ходе которой погибло более 700 мирных жителей. Был возведён в 1996 году.
 Крепость на горе Коёльсан — первые сооружения на этом месте были сделаны в эпоху Кая, древнейшие сохранившиеся сооружения относятся к периоду Силла (VII век). Сейчас вокруг крепости разбит парк.
 Долина Вольсон — живописная долина, окружённая горами Тогюсан, Чириса и Каясан. Сейчас здесь расположен курорт, создана инфраструктура для рекреационного и экологического туризма.

Символы 
Как и остальные города и уезды Южной Кореи, Кочхан имеет ряд символов:
 Дерево: хурма — символизирует стойкость духа и способоность к выживанию в любых условиях.
 Птица: голубь — символизирует порядок.
 Цветок: форзиция — символизирует смирение и терпение.

Города-побратимы 
Кочхан является городом-побратимом следующих городов:

  Коксон, Республика Корея (1998)
  Кандонгу, Республика Корея (1999)
  Гаою, Китай (2005)
  Йондогу, Республика Корея (2006)
  Сусён-ку, Республика Корея (2006)
  Сочхогу, Республика Корея (2007)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница уезда в вики-энциклопедии Galbijim
 

Уезды Республики Корея
Кёнсан-Намдо